НХЛ у сезоні 1992/1993 — 76-й регулярний чемпіонат НХЛ. Сезон стартував 6 жовтня 1992. Закінчився фінальним матчем Кубка Стенлі 9 червня 1993 між Монреаль Канадієнс та Лос-Анджелес Кінгс перемогою «канадців» 4:1 в матчі та 4:1 в серії. Це двадцять четверта перемога в Кубку Стенлі «Канадієнс».

Цей сезон став сотим ювілейним сезоном розіграшу Кубка Стенлі, як і минулого сезону на формі кожного гравця розміщувався відповідний логотип. Регулярний сезон став одним із найрезультативніших загалом було закинуто 7,311 гола у 1,008 іграх, що в середньому склало 7,25 за матч. Двадцять два клуби закидали понад три шайби за гру, окрім двох клубів «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Чикаго Блекгокс», які закидали менше трьох шайб за гру. Лише в 68 матчах одна з команд грала в суху. Двадцять один гравець за підсумками регулярного сезону набрали понад 100 очок.

Драфт НХЛ 

30-й драфт НХЛ. В 11-и раундах було обрано 264 хокеїстів. Першим номером драфту став Роман Гамрлик, якого обрав клуб «Тампа-Бей Лайтнінг».

Огляд 
Це був останній сезон за таким форматом з наступного сезону Конференція Принца Уельського та Кларенса Кемпбела, а також дивізіони Адамса, Патрика, Норріса та Смайта реорганізовувались у дві конференції Східну та Західну та нові географічні дивізіони.

У лізі дебютували два нові клуби «Оттава Сенаторс» та «Тампа-Бей Лайтнінг». Для «Міннесоти Норт-Старс» цей сезон став останнім перед переїздом до Далласу.

1 лютого 1993 року Гері Беттмен став комісаром Ліги, до цього сезону ця посада мала іншу назву «президент».

Теему Селянне встановив новий рекорд результативності для новачків ліги, закинув 76 голів та зробив 56 результативних передач. Ще один новачок, який проводив повний сезон (дебютував в НХЛ наприкінці сезону 1991/92) Жое Жуно також набрав понад сто очок — 102 (32+70).

Торішній переможець Кубка Президента «Нью-Йорк Рейнджерс» не потрапив до плей-оф.

Вейн Грецкі через травму вперше не потрапив до десятки найкращих бомбардирів.

Підсумкові турнірні таблиці

Конференція Принца Уельського

Конференція Кларенса Кемпбела

Матч усіх зірок НХЛ 
44-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 6 лютого 1993 року на «Монреаль Форум» (Монреаль): Уельс — Кемпбел 16:6 (6:0, 6:2, 4:4).

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); ГП = голів пропушено; ША = шатаути; СП = Середня кількість пропущених шайб

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Посилання 
 Сезон 1992/1993 
 Офіційний сайт НХЛ 
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Архів 

Сезон НХЛ 1992—1993
1992 у канадському спорті
1993 у канадському спорті